Eye of the Tiger – album dei Survivor del 1982
Eye of the Tiger – singolo dei Survivor estratto dall'album omonimo e colonna sonora di Rocky III
Occhio di tigre – minerale